Aardrijkskunde
 Coole, gemeente in het Franse departement Marne

Personen met de achternaam Coole
 Joseph Coole, Belgisch syndicalist en politicus
 Marcel Coole, Belgisch dichter en toneelschrijver